Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs

La saison

Calendrier et résultats

Pro D2 

|}

Statistiques

Évolution du classement

Statistiques collectives

Attaque

Défense

Statistiques individuelles

Meilleur réalisateur

Meilleur marqueur

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

2014-2015
Montauban